Jordi Pujiula i Ribera (Olot, 1947 - 2011), psiquiatre i historiador.
 Josep Pujiula i Vila (Argelaguer, 31 de maig 1937), constructor de diverses estructures de fusta.
 Jaume Pujiula i Dilmé, president de la Institució Catalana d'Història Natural entre 1925 i 1929.